Kievajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kievajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kievajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (20,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn